Glücksburgowie (l. poj. Glücksburg, właśc. , , ) – dynastia europejska pochodzenia niemieckiego, panująca w Danii od 1863, Grecji z przerwami w 1863–1973, Norwegii od 1905, Islandii w 1918–1944 oraz w Wielkiej Brytanii poprzez boczną linię Windsorów-Montbattenów od 1922; boczna linia Oldenburgów.

Po śmierci króla Fryderyka VII w roku 1863, na tron duński został powołany Chrystian IX Glücksburg (1818–1906). Kilka miesięcy wcześniej na tron grecki został wybrany syn Christiana IX – Wilhelm, który przybrał imię Jerzy I (1845–1913). W 1905 roku, po rozwiązaniu unii szwedzko-norweskiej, na tron norweski został wybrany drugi syn przyszłego króla Danii Fryderyka VIII Glücksburga (1843–1912) Karol, który przybrał imię Haakon VII (1872–1957). W 1918 roku, w wyniku porozumienia o przekształceniu stanu zależności Islandii od Danii w duńsko-islandzką unię personalną, król duński Chrystian X został ogłoszony królem Islandii.

Najważniejsi przedstawiciele dynastii 
 Małgorzata II Glücksburg (ur. 1940), królowa Danii;
 Harald V (ur. 1937), król Norwegii;
 Zofia Glücksburg (ur. 1938), królowa hiszpańska, żona Jana Karola I Burbona;
 Anna Maria Glücksburg (ur. 1946), królowa grecka, żona Konstantyna II Glücksburga, siostra Małgorzaty II Glücksburg;
 Filip, książę Edynburga (ur. 1921, zm. 2021), wnuk króla greckiego Jerzego I, małżonek królowej brytyjskiej Elżbiety II, w 1947 roku porzucił rodowe nazwisko oraz tytuły księcia Grecji i Danii, przyjmując nazwisko matki Battenberg w zanglicyzowanej formie Mountbatten. Ich pierworodny syn Karol, noszący nazwisko Mountbatten-Windsor, został w 2022 królem Zjednoczonego Królestwa jako Karol III.

Królowie z dynastii Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, którzy panowali bądź panują w Danii, Grecji, Norwegii i Islandii

Królowie Danii 
 Chrystian IX Glücksburg, 1863–1906;
 Fryderyk VIII Glücksburg, 1906–1912;
 Chrystian X Glücksburg, 1912–1947;
 Fryderyk IX Glücksburg, 1947–1972;
 Małgorzata II Glücksburg, od 1972.

Królowie Grecji 
 Jerzy I Glücksburg, 1863–1913;
 Konstantyn I Glücksburg, 1913–1917 i 1920–1922;
 Aleksander Glücksburg, 1917–1920;
 Jerzy II Glücksburg, 1922–1924 i 1935–1947;
 Paweł I Glücksburg, 1947–1964;
 Konstantyn II Glücksburg, 1964–1967 (formalnie do 1973 i ponownie w 1974, do referendum).

Królowie Norwegii 
 Haakon VII Glücksburg, 1905–1957;
 Olaf V Glücksburg, 1957–1991;
 Harald V Glücksburg, od 1991.

Król Islandii 
 Chrystian X Glücksburg (także król Danii), 1918–1944.

Królowie Zjednoczonego Królestwa z dynastii Windsorów (Mountbatten-Windsor, de facto Glücksburg) 

 Karol III, od 2022.

Genealogia

Linia główna (holsztyńska)

Linia duńska

Linia grecka

Linia norweska

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona duńskiej rodziny królewskiej
 Oficjalna strona greckiej rodziny królewskiej
 Oficjalna strona norweskiej rodziny królewskiej
 Oficjalna strona brytyjskiej rodziny królewskiej

 
Władcy Danii
Władcy Grecji
Władcy Norwegii
Grecka rodzina królewska